През 2010 г. се провежда 36-ото по ред състезание по снукър Мастърс. Турнирът се състои между 10 и 17 януари в Лондон и е спечелен от Марк Селби, който надиграва във финала Рони О'Съливан с 10 - 9 фрейма.

Награден фонд

Квалификации 
Победител: £2000
Финалист: £680
Полуфиналисти: £250
Четвърт финалисти: £105

Телевизионна фаза 

Победител: £150 000
Финалист: £75 000
Полуфиналисти: £34 000
Четтвърт финалисти: £16 000
1/16 финал: £14 000
1/18 финал (уайлкард кръг): £3500

Най-голям брейк: £10 000
Максимален брейк: £25 000

Общо: £486 000

Уайл кард кръг

Основна схема

Финал

Квалификационен кръг 
Квалификациите за Мастърс се провеждат между октомври и 29 октомври 2009 г. в Понтинс, Престатин.

Сенчъри брейкове

Квалификационна фаза 
 137 Бари Пинчес
 125 Джъд Тръмп
 120 Bjorn Haneveer
 118 Матю Селт
 116 Джими Уайт
 111, 109 Антъни Хамилтън
 107, 100 Джейми Бърнет
 106 Дейвид Грей
 105 Рори МакЛауд
 100 Робърт Милкинс

Телевизионна фаза 
 140, 121 Стивън Магуайър
 140, 101 Нийл Робъртсън
 132, 107, 102 Марк Уиламс
 129, 112, 109 Марк Селби
 122, 114, 106, 106, 101 Рони О'Съливан
 114, 104 Стивън Хендри
 114 Марк Алън
 106, 100 Шон Мърфи

Мастърс (снукър)